Manali (Kullu), een hill station in de Indiase deelstaat Himachal Pradesh
Manali (Chennai), een dorp in het district Chennai van de Indiase deelstaat Tamil Nadu